L’article 89 de la Constitution peut correspondre à :
 l’article 89 de la Constitution belge ;
 l’article 89 de la Constitution de la Cinquième République française.